Příjmení Christiansen nese více různých osobností:

 Claus Christiansen (* 1967) – dánský fotbalista
 Else Marie Christiansenová (1921–2017) – norská rychlobruslařka
 Larry Christiansen (* 1956) – americký šachový velmistr dánského původu
 Ole Kirk Christiansen (1891–1958) – dánský podnikatel
 Vetle Sjåstad Christiansen (* 1992) – norský reprezentant v biatlonu